Spojení písmene E a číslice 23 může mít různé významy:

 Evropská silnice E23
 BMW řady 7 (E23)